Brunnengraben und Brünnlesgraben sind Gewässernamen:

 Brunnengraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Pfetzendorf, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunnengraben (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs im Stadtpark von Augsburg, Bayern; Überleiter vom Siebenbrunner Bach
 Brunnengraben (Donau), linker Zufluss der Donau bei Hausen im Tal, Gemeinde Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Egau), rechter Zufluss des Hauptkanals neben der Egau nach Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Großer Brunnengraben, rechter Zufluss der bis dorthin Krebsbach genannten Feisnitz bei Seedorf, Markt Schirnding, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Brunnengraben (Gainaubach), linker Oberlauf des Gainaubachs (zur Güns) bei Glashütten bei Langeck, Markt Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Brunnengraben (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs (zur Eger) bei Osterholz, Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Haselmühlgraben), linker Zufluss des Haselmühlgrabens (zum Großen Aurachbach, zur Altmühl) bei Eyerlohe, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunnengraben (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbachs (zur Erf) bei der Schulzenmühle, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs nahe der Wartgartenmühle der Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Brunnengraben (Krebsbach), rechter Zufluss des Krebsbachs in Helmhof, Stadt Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Martinsgraben), rechter Zufluss des Martinsgrabens (zur Östlichen Mindel, zur Mindel) bei Bronnerlehe, Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Brunnengraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Münster, Stadtkreis Stuttgart, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Reinach), rechter Zufluss der Reinach (zum Seebach, zur Brettach, zur Jagst) bei Schainbach, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Riedgraben), linker Hauptstrang-Oberlauf des Riedgrabens (zur Möhlin) bis nahe Munzingen, kreisfreie Stadt Freiburg, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains bei Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Brunnengraben (Röttenbach), rechter Zufluss des Röttenbachs (zur Wörnitz) bei Oberradach, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunnengraben (Salzgraben), linker Zufluss des Salzgrabens (zur Ammer) bei Mönchberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Sauer), linker Zufluss der hier Saarbach genannten Sauer bei Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Brunnengraben (Scharlach), rechter Zufluss der Scharlach (zur Wertach) bei Leuthau, Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Brunnengraben (Weggentalgraben), rechter Zufluss des Weggentalbachs bei Remmingsheim, Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Brunnengraben (Wertach), rechter Zufluss der Wertach bei Mittelstetten, Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Brunnengraben (Zwergwörnitz), rechter Zufluss der Zwergwörnitz (zur Wörnitz) bei Zwernberg, Markt Schopfloch, Landkreis Ansbach, Bayern

 Brünnlesgraben, rechter Zufluss der Seckach in Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Brunnenbach
 Brunnengräber
 Brunngraben
 Brunnenwiesengraben